

Sigle 
 Journal of Ecclesiastical History

Codici 
 jeh – codice ISO 639-3 della lingua jeh

Altro 
 Jeh – isola dell'atollo Ailinglaplap, nelle Isole Marshall